Dies ist eine Liste von Waldenserkirchen.

Übersicht 
 Tempio dei Coppieri (Torre Pellice) (von ca. 1556)
 Tempio del Capoluogo (San Lorenzo, Angrogna) (Baujahre: 1555, 1561, 1655, 1708)
 Tempio del Serre di Angrogna (Baujahre ca. 1690 und 1811) 
 Tempio Nuovo (Torre Pellice) (Baujahr 1852)
 Tempio Valdese di Ciabas (Angrogna)
 Tempio Valdese di Milano
 Tempio Valdese di Napoli
 Tempio Valdese di Pinerolo
 Tempio Valdese di Roma
 Tempio Valdese di San Giovanni (Baujahr 1806)
 Tempio Valdese di Torino
 Tempio Valdese di Via Micheli (Florenz)
 Waldensertempel (Valle Germanasca)
 Waldenserkirche (Gewissenruh)
 Waldenserkirche (Gottstreu)
 Waldenserkirche (Kleinvillars)
 Waldenserkirche (Mariendorf)
 Waldenserkirche (Mörfelden-Walldorf)
 Waldenserkirche (Mutschelbach)
 Waldenserkirche (Neuhengstett)
 Waldenserkirche (Neureut)
 Waldenserkirche (Nordhausen)
 Waldenserkirche (Palmbach)
 Waldenserkirche (Riesi)
 Waldenserkirche (Todenhausen)
 Waldenserkirche (Verona)

Galerie 

Waldenser
!Waldenser
!Waldenserkirchen